Escabrones puede referirse a:

El nombre común de la planta Lycium europaeum.
El nombre común de la planta Rhamnus lycioides.